Но́сово — деревня в центральной части Пушкиногорского района Псковской области. Входит в состав городского поселения  Пушкиногорье.

Расположена в 6 км к северо-западу от административного центра района — посёлка городского типа Пушкинские Горы и в 1 км к югу от деревни Блажи.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2010 года составляла 120 человек.

История 
До 3 июня 2010 года деревня входила в состав сельского поселения «Зарецкая волость» (с центром в деревне Блажи).

Примечания 

Населённые пункты Пушкиногорского района